Corcella ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aldo Corcella (* 1961), italienischer Altphilologe
 Michele Corcella (* 1973), italienischer Jazzmusiker